«Четверо нищих» ( или ) — обязательная составляющая тринадцати десертов, которые подают на рождественский стол в Провансе. Представляют собой фрукты и орехи, символизирующие четыре нищенствующих монашеских ордена.

В Провансе, как и во многих других местностях, издавна было принято запасать на зиму фрукты и орехи, которые являлись важной частью постного меню. Этими запасами жители делились со странствующими монахами, просившими милостыню. Со временем словом «mendiant» — «нищий», «попрошайка» — стали называть и сами фрукты, цвет которых напоминал людям одеяния того или иного монашеского ордена. Эти ассоциации менялись с течением времени, и постепенно установились следующие: орехи (грецкие или лесные) символизируют августинцев; сушёный инжир — францисканцев; миндаль — кармелитов; изюм — доминиканцев.

О «четырёх нищих» писали фелибры, немало сделавшие для популяризации традиции тринадцати десертов. В их работах упоминается провансальское слово pachichòis, однако, по всей видимости, оно не имело широкого хождения.

В наши дни словом «mendiant» называют также кондитерское изделие, представляющее собой шоколадный диск, украшенный миндалём, изюмом, грецким орехом, иногда фисташкой. Инжир из-за крупного размера обычно не используется.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Кухня Прованса
Рождественские десерты
Рождество во Франции